Der Rajon Skole (ukrainisch /; russisch /Skolewski rajon) war ein Rajon im Süden der Oblast Lwiw in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die unter Rajonsverwaltung stehende Stadt Skole.

Geographie 
Er lag in den Waldkarpaten mit dessen Gebirgszug Skoler Beskiden und wurde vom Stryj und Opir sowie dessen Zuflüssen durchflossen, dabei ergaben sich Höhenlagen zwischen 300 und 1300 Höhenmetern.

Der Rajon grenzte im Norden an den Rajon Drohobytsch, im Nordosten an den Rajon Stryj, im Osten an den Rajon Dolyna (in der Oblast Iwano-Frankiwsk), im Süden an den Rajon Mischhirja und den Rajon Wolowez (in der Oblast Transkarpatien) und im Westen an den Rajon Turka.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Sowjetischen Besetzung Ostpolens im Herbst 1939. Nach der Besetzung durch Deutschland ab Juli 1941 wurde er wieder aufgelöst und dem Distrikt Galizien unterstellt, nach der Rückeroberung durch die Rote Armee ab 1944 wieder ein Teil der Sowjetunion und wiederbegründet. 1959 kamen dann die Gebiete des Rajons Slawske dazu, 1963 wurde der Rajon selbst aufgelöst und dem Rajon Stryj zugeordnet, am 8. Dezember 1966 kam es jedoch zur Neugründung des Rajons in seinen heutigen Grenzen, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Stryj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde und 28 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 53 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 
 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Skole
Rajon Stryj
Aufgelöst 2020